Republikanische Partei steht für folgende Parteien:

 Republikanische Partei, Vereinigte Staaten
 Republikanische Partei Armeniens, Armenien
 Republikanische Partei (Chile), Chile
 Republikanische Partei Turkmenistans, Turkmenistan

 Republikanische Partei Georgiens, Georgien
 Republikanische Bewegung, Schweiz
 Albanische Republikanische Partei, Albanien
 Les Républicains, Frankreich
 Republican Party of Namibia, Namibia
 Partia Republikańska, Polen
 Partido Republicano (Brasilien), Brasilien
 Partido Republicano (Portugal), Portugal (1876–1910)
 Partido Republicano Português, Portugal (1910–1926)
 Partido Republicano (Uruguay), Uruguay
 Partidu Republikanu, Osttimor
 Partito Repubblicano Italiano, Italien
 Cumhuriyetçi Parti, Türkei

Siehe auch:
 Cumhuriyetçi Güven Partisi (Republikanische Vertrauenspartei), Türkei
 Demokratisch-Republikanische Partei, Vereinigte Staaten
 National Republican Party, Vereinigte Staaten
 Republikaner